El término benedictina puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la Orden de San Benito, una congregación religiosa, y a cualquiera de sus integrantes de sexo femenino;
 a Santa Teresa Benedicta de la Cruz (1891-1942), una filósofa, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío;
 a Geum urbanum, una planta perenne de la familia Rosaceae.